Dorset ist der Name von

 Dorset, Grafschaft in England
 Dorset (Unitary Authority), Unitary Authority in England

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Dorset (Minnesota), im Hubbard County
 Dorset (Ohio), im Ashtabula County
 Dorset (Pennsylvania), im Schuylkill County
 Dorset (Vermont), im Bennington County
 Dorset (Virginia), im Powhatan County
 Dorset Village, im Los Angeles County, Kalifornien
 Dorset Woods, im Henrico County, Virginia

andernorts:
 Dorset (Ontario), Kanada
 Dorset (Tasmanien), Australien

Sonstiges:
 Dorset College, Dublin, Irland
 Dorset College, Vancouver, Kanada
 Dorset (Kultur), Prähistorische Kultur im arktischen Nordamerika
 Dorsetshire (Band), eine Band von Monaco X
 Cape Dorset, eine Inuit-Siedlung, heute Kinngait
 Dorset-Fleischschaf, eine Hausschafrasse

Personen:
 Ray Dorset, Frontmann der Band Mungo Jerry
 Richard Sackville, 3. Earl of Dorset (1589–1624), englischer Adliger und Staatsmann

im NRHP gelistete Objekte:
 Dorset Village Historic District, in Dorset, Vermont, ID-Nr. 85000868

Siehe auch:
 Dorsett